Владимир Свешников:
 Свешников, Владимир Иванович (род. 1946) — советский и российский актёр.
 Свешников, Владимир Сергеевич (1902—1938) — русский поэт, писавший под псевдонимом Кемецкий.
 Свешников, Владимир Евгеньевич (род. 1986) — латвийский шахматист.